Glen Mills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glen Mills (Massachusetts), Ortschaft im Essex County in Massachusetts
 Glen Mills (Pennsylvania), Ortschaft im Delaware County in Pennsylvania

Glen Mills ist der Name folgender Personen:

 Glen Mills (Leichtathletiktrainer) (* 1949), jamaikanischer Leichtathletiktrainer

Glen Mills bezeichnet:
 Glen Mills Schools, ein Jugenderziehungsprojekt in Glen Mills, Pennsylvania